Théodore Chevignard de Chavigny – francuski dyplomata.
 Chavigny (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Chavigny (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia